KS eller ks kan syfta på:

 KS – Karolinska universitetssjukhuset
 KS – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Kirgizistan
 KS – en delstat i USA, se Kansas
 KS – förkortning för namnet på en skola i Karlberg 1975–1999, se Krigsskolan
 ks – SI-symbol för en tidsenhet , se kilosekund
 KS – En förkortning på flera friskolor i Sverige, Kunskapsskolan
 KS – förkortning för kommunstyrelse
 KS – förkortning för Københavns Sporveje